Phascolosomatidea är en klass av stjärnmaskar. Phascolosomatidea ingår i fylumet stjärnmaskar och riket djur. I klassen Phascolosomatidea finns 69 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stjärnmaskar
Phascolosomatidea